L'exposition (l'irradiation) radiométrique () est l'irradiance intégrée dans le temps (), également connue sous le nom d'irradiance. L'irradiation radiométrique est ensuite exprimée en , une autre unité dérivée du Système international (SI).

L'exposition lumineuse ou l'illumination est la quantité photométrique pondérée en fonction de la sensibilité de l'œil humain.

Notes et références 

Radiométrie